En , Objezierze est le nom :

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village d'Objezierze, dans le powiat de Bytów ;
 du village d'Objezierze, dans le powiat de Chojnice.

 dans d'autres voïvodies :
 du village d'Objezierze, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village d'Objezierze, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.